Модры () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Модры, Богумил (чеш. Bohumil Modrý; 24 сентября 1916, Прага — 21 июля 1963, Прага) — легендарный чехословацкий вратарь, хоккеист.
 Модры, Ярослав (чеш. Jaroslav Modrý; род. 27 февраля 1971, Ческе-Будеёвице, Чехословакия) — бывший профессиональный чешский хоккеист, защитник.